El término Fight Fire with Fire —en español: Pelea fuego con fuego— puede referirse a:

Música 
«Fight Fire with Fire», canción de la banda de rock progresivo Kansas;
«Fight Fire with Fire», canción de la banda de thrash metal Metallica;
«Fight Fire with Fire», canción de la banda de big beat The Prodigy;